Леся Цуренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Александра Крунич.

Чжан Шуай удруге виграла титул, у фіналі перемігши Крунич з рахунком 6–2, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Guangzhou International Women's Open
2017
2017 у китайському спорті